Суперкубок Казахстану з футболу 2017 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 березня 2017 року між чемпіоном та володарем кубку Казахстану Астаною та фіналістом кубку Казахстану Кайратом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Казахстан
Березень 2017
2017 у Казахстані